

Новорождественське сільське поселення — сільське поселення, Ісількульський район, Омська область
 Новорождественське сільське поселення — сільське поселення, Томський район, Томська область